Adelheid peut désigner :
 Adelheid, un prénom féminin allemand équivalant à Adélaïde (son diminutif est ) ;
 Adelheid, un personnage de Vampire Chronicles ;
 Adelheid Bernstein, un personnage du jeu vidéo The King of Fighters ;
 (276) Adelheid, astéroïde.

Référence